Pattenden ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Pattenden (* 1947), Gitarrist, Bassist und Toningenieur
 Gerald Pattenden (* 1940), britischer Chemiker (Organische Chemie)